Dit is de wereldranglijst van oktober 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 oktober 2001.

Mannen 10